Фундатор — название лица в Польской православной церкви, выделившего средства на строительство или ремонт храма или монастыря. 
 Фундатор, Владимир Исаакович — советский учёный-металлург.